

Anno 
 482 o 482 a.C.

Codici 
 482 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saint Andrews, nella contea di Fife, in Scozia

Matematica 
 482 – numero